Tajoschny (russisch ) steht für:
 Tajoschny (Name)

Orte in Russland:
 Tajoschny (Chanten und Mansen), Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra
 ländliche Siedlungen:
 Tajoschny (Amur), in der Oblast Amur
 Tajoschny (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Tajoschny (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Tajoschny (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Tajoschny (Kamtschatka), in der Region Kamtschatka
 Tajoschny (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Tajoschny (Krasnojarsk, Bogutschanski), in der Region Krasnojarsk, Bogutschanski rajon
 Tajoschny (Krasnojarsk, Keschemski), in der Region Krasnojarsk, Keschemski rajon
 Tajoschny (Perm), in der Region Perm
 Tajoschny (Primorje), in der Region Primorje
 Tajoschny (Swerdlowsk, Alapajewski), in der Oblast Swerdlowsk, Alapajewski rajon
 Tajoschny (Swerdlowsk, Lesnoi), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Lesnoi